Ekeby (Ekerö), een plaats in de gemeente Ekerö in het Zweedse landschap Uppland.
 Ekeby (Kumla), een plaats in de gemeente Kumla in het Zweedse landschap Närke
 Ekeby (deel van) en Hagaby (deel van), een småort in dezelfde gemeente
 Ekeby (Bjuv), een plaats in de gemeente Bjuv in het Zweedse landschap Skåne.
 Ekeby (Nynäshamn), een plaats in de gemeente Nynäshamn in het Zweedse landschap Södermanland.
 Ekeby (Östhammar), een plaats in de gemeente Östhammar in het Zweedse landschap Uppland.
 Ekeby (Södertälje), een plaats in de gemeente Södertälje in het Zweedse landschap Södermanland.
 Ekeby (Upplands Väsby), een plaats in de gemeente Upplands Väsby in het Zweedse landschap Uppland

Zie ook 
Ekeby-Almby, een plaats in de gemeente Örebro in het Zweedse landschap Närke